Achille Cruciani (1920-1975) – insegnante e politico italiano
 Duilio Cruciani (1958-1984) – attore italiano
 Elso Cruciani (1930-1988) – arbitro di calcio italiano
 Enrico Cruciani Alibrandi (1839-1921) – ingegnere e politico italiano
 Fabrizio Cruciani (1942-1992) – accademico, storico e critico teatrale italiano
 Giuseppe Cruciani (1966) – conduttore radiofonico e televisivo italiano
 Luigi Capri Cruciani (1883-1944) – imprenditore italiano
 Michele Cruciani (1970) – ex arbitro di calcio italiano
 Paola Tiziana Cruciani (1958) – attrice italiana
 Stefano Cruciani (1979) – pilota motociclistico italiano